Uruguay – stacja metra w Buenos Aires
 Uruguay – stacja metra w Mediolanie
Zobacz też
 Urugwaj